Юрий Иоффе:
 Иоффе, Юрий Владимирович (род. 1948) — советский и российский театральный режиссёр и педагог.
 Иоффе, Юрий Самойлович (1909—1977) — театральный режиссёр.
 Иоффе, Юрий Соломонович (1928—2016) — врач-нейрохирург.